Satyricon puede referirse a:

 El Satiricón (s.I), de Petronio - primera novela de Occidente;
 Satyricon (s.XVII), novela del escritor inglés John Barclay;
 Satyricon (1969), película italiana dirigida por Federico Fellini;
 Satyricon (1990), banda de black metal noruego; o
 Satyricon (2013), es el octavo álbum de estudio de la banda del mismo nombre.